Fossa dei Leoni – gruppo di tifosi dell'Associazione Calcio Milan
 Essere nella fossa dei leoni – locuzione della lingua italiana
 soprannome dello stadio Filadelfia
 soprannome dello stadio Fratelli Ballarin, ex stadio della Sambenedettese